Государственный флаг Респу́блики Каракалпакста́н (; ) — один из официальных символов (наряду с гербом и гимном) Республики Каракалпакстан — суверенной республики в составе Республики Узбекистан. Утвержден 14 декабря 1992 года, когда был принят закон «О государственном флаге Республики Каракалпакстан». Флаг разработан по эскизу известного советского, каракалпакского и узбекистанского художника — Жоллыбая Изентаева.

Описание флага 
Государственный флаг Республики Каракалпакстан представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трёх горизонтальных полос голубого, золотистого (или желтого) и зелёного цветов. Золотистую полосу отделяют каёмки белого и красного цветов.

Длина флага — 250 см, ширина — 125 см. Ширина голубой и зелёной полос равны между собой и составляет 42 см. Ширина полосы золотистого цвета, расположенной в середине флага — 34 см. Ширина белых каёмок — 1 см, а красных — 2,5 см.

На верхней голубой полосе изображены белый полумесяц (выпуклой стороной к древку флага), и справа от него пять пятиконечных звёзд белого цвета. Полумесяц образуется пересечением двух окружностей, диаметры которых равны 22 и 19 см. Центры этих окружностей лежат на прямой, разделяющей голубую полосу на две равные части. Расстояние между центрами этих окружностей — 4 см. Расстояние от древка флага до полумесяца — 20 см. Звёзды вписываются в прямоугольник размером 30 см на 15 см. Расстояние от древка флага до прямоугольника — 42 см. Звёзды расположены в два ряда следующим образом: верхний ряд состоит из двух, нижний — из трёх звёзд; каждая звезда вписывается в окружность диаметром 10 см. Нижняя точка полумесяца и вершины лучей нижнего ряда звёзд касаются горизонтальной прямой, расположенной на расстоянии 10 см от верхней белой полоски.

Использование 
Государственный флаг устанавливается на крыше здания Жокоргу Кенгеса, государственных зданий Республики Каракалпакстан. Также флаг Республики Каракалпастана поднимается на различных соревнованиях при внутри Узбекистана, вхождении на пьедестал спортсменов из Каракалпакстана, призёров соревнований.

Значение цветов и элементов флага  
Государственный флаг Республики Каракалпакстан представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трёх горизонтальных полос голубого, желтого и зелёного цветов. Полосу желтого цвета отделяют белые и красные каёмки.

Голубой цвет флага является символом воды и весны. Желтый цвет указывает на то, что большая часть Каракалпакстана состоит из пустынь. Зеленый цвет является признаком обновления природы, духовности, доверия и солнца. Полумесяц ​​является священным воплощением мусульман, образ пяти звезд является символом жизни и доверия пяти самых древних городов Каракалпакстана. Государственный флаг Республики Каракалпакстан представляет Республику Каракалпакстан на международной арене: при визитах официальных делегаций Республики Каракалпакстан в зарубежные страны, в международных организациях, на конференциях, всемирных выставках, на спортивных соревнованиях.

Государственный флаг Республики Каракалпакстан равен флагам других стран на международной арене.

Граждане Республики Каракалпакстан, а также другие жители, проживающие здесь, должны уважать Государственный флаг Республики Каракалпакстан.

Исторические флаги на территории нынешнего Каракалпакстана

Хивинское ханство (Государство Хорезм)

Хорезмская Народная Советская Республика (Хорезмская Советская Социалистическая Республика)

Туркестанская Автономная Советская Социалистическая Республика (в составе РСФСР)

Киргизская Автономная Социалистическая Советская Республика (в составе РСФСР)

Узбекская Советская Социалистическая Республика

Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика (сначала в составе РСФСР, затем в составе Узбекской ССР)

См. также 
 Государственный флаг Республики Узбекистан

Примечания и источники

Ссылки и источники 
 
 
 
 http://www.qrstat.uz/ru/551-flag-karakalpakstana/4356-gosudarstvennyj-flag-respubliki-karakalpakstan

Государственные символы Каракалпакстана
Флаги регионов Узбекистана
Флаги с изображением полумесяца
Флаги с изображением пятиконечных звёзд